Lamar County er navnet på flere counties i USA:

 Lamar County, Alabama
 Lamar County, Georgia
 Lamar County, Mississippi
 Lamar County, Texas